Пинарес:

 Пинарес, Сесар (род. 1991) — чилийский футболист.
 Пинарес — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Пинарес — Лас-Делисиас — курортный город в юго-западной части Уругвая, в департаменте Мальдонадо.
 Тьерра-де-Пинарес — историческая область и район (комарка) в Испании, находится на стыке провинций Сеговия и Вальядолид.